Reti – antica popolazione delle Alpi
 Eleonora Reti – doppiatrice italiana
 Maurizio Reti – doppiatore italiano
 Richard Réti – scacchista cecoslovacco
 Rudolph Réti – compositore statunitense
 Apertura Réti – apertura nel gioco degli scacchi

Pagine correlate 
 Rete